Boltenhagen bezeichnet 
 Gemeinden und Ortsteile in:
 die Gemeinde Boltenhagen im Landkreis Nordwestmecklenburg, (Mecklenburg-Vorpommern)
 ein Ortsteil der Gemeinde Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen, (Mecklenburg-Vorpommern)
 ein Ortsteil der Gemeinde Levenhagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald, (Mecklenburg-Vorpommern)
 Neu Boltenhagen ist eine Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, (Mecklenburg-Vorpommern)
 die deutsche Bezeichnung des polnischen Ortes Bełtno in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Boltenhagen bei Schivelbein)

Schiffe
 Die Serie Boltenhagen der Elbewerft Boizenburg, Roßlau
Siehe auch:
 Boldenshagen